Ruta 50 o carretera 50 es la denominación de varias rutas/carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 50.

Chile 
 Ruta Q-50, carretera regional ubicada en la Región del Biobío.

España 
 Ruta CV-50, en la Comunidad Valenciana.
 PR-HU 50, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta 50 en California.
 Ruta 50 en Illinois.
 Ruta 50 en Nevada.
 Ruta 50 Alternativa en Nevada.
 Ruta Estatal de Alabama 50.
 Ruta de Hawái 50.
 Ruta de Illinois 50.
 Carretera de Nebraska 50.

Uruguay 
 Ruta 50.

Ruta 050